Якоб ван дер Дус (; 4 марта 1623 год, Амстердам — 17 ноября 1673 года, Слотен) — нидерландский художник периода золотого века Голландии, имевший прозвище «барабанщика».

Происходил из известной и богатой семьи, но отец разорился. Юный ван дер Дус был отдан в учение к известному в то время живописцу Николаю Мойарту. По окончании курса обучения 20-летний ван дер Дус отправился путешествовать. Побывав в Париже, уехал в Рим, но истощил все свои денежные запасы. Был вынужден записаться в папское войско и был принят барабанщиком. Его соотечественники, обучавшиеся в Риме, узнали о жалкой судьбе собрата, сложились и выручили его из солдат, но прозвище «барабанщика» закрепилось за ним навсегда.

Ван дер Дус сделался отличным живописцем, вернулся в отечество и женился. Писал бамбошады и пейзажи, отлично изображал животных, особенно овец и коз. Иногда колорит его картин был темноват и мрачен: этот недостаток приписывали меланхолии и грусти, происходившими от бедности, семейных неурядиц, множества неприятелей и, прежде всего, подозрительного нрава.

Его сын Симон (1653—1717) писал пейзажи, как и отец. Оба они оставили несколько хороших эстампов, гравированных крепкой водкой.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 225 (Вандердусъ, Iаковъ).

Художники Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Члены общества «Перелётные птицы»
Члены Гильдии Святого Луки (Гаага)